BPL ist die Abkürzung für:
 Ballonpilotenlizenz, die EASA Lizenz zum Führen von Ballonen
Barclays Premier League, die höchste Spielklasse im englischen Fußball, siehe Premier League
 Bedarfsplanung (Begriffsklärung)
 Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins
 Blackpool, englische Küstenstadt und gebietsfreie Körperschaft
 Borland Delphi 4 packed library, eine Art Datenbank, siehe Borland Delphi
 Bundesprothesenliste, Liste aller Teile, die zum Bau einer Prothese verwendet werden können
 ein Datenübertagungsverfahren über das Stromnetz (broadband over power lines), siehe Trägerfrequenzanlage
 Bauplatz, siehe Nutzungsarten des Bodens
 Bangladesh Premier League, bangladeschische Profiliga im Twenty20-Cricket

Abkürzung